La Serie A 1954–55 fue la 53.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 23.ª bajo el formato de grupo único. AC Milan ganó su quinto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

Notas 

1955
Fútbol en 1954
Fútbol en 1955